Hinzendorf ist der Name folgender Ortschaften:
 Hinzendorf, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Sowno (Stargard)
 Hinzendorf, Dorf in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe Polnisch: Zamysłów